High School Musical, pel·lícula estatunidenca
 Hyper Sonic Motor, motor piezoelèctric usat en objectius de càmeres digitals
 Hardware security module, acrònim en anglès per Mòdul de seguretat hardware
 Hogar Social Madrid, organització feixista madrilenya